Lombriz puede referirse a los siguientes animales :

Orden Lumbricina o lombrices de tierra, del filo de los anélidos.
Subclase Oligochaeta o lombrices, tanto las de tierra como las acuáticas.
Género Taenia o lombriz solitaria, del filo de los platelmintos.
Género Enterobius o lombriz intestinal, del filo de los nematodos.
En particular la especie Enterobius vermicularis o lombriz intestinal humana.